Andrieux ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Andrieux (1916–1983), französischer Politiker
 Emile Andrieux (1795–1862), französischer Augenarzt
 François Andrieux (1759–1833), Dichter und Gelehrter
 Henri Andrieux (1931–2008), französischer Radrennfahrer

 Louis Andrieux (1840–1931), französischer Politiker, Polizeipräfekt von Paris, Botschafter in Madrid
 Michel Andrieux (* 1967), französischer Ruderer
 Robert Andrieux, belgischer Sportschütze
 Sylvie Andrieux (* 1961), französische Politikerin
 Virginie Andrieux (* 1980), französische Gewichtheberin

Siehe auch:
 Andrieu